La Copa de la Reina de Fútbol Femenino 2000/01 fue la XIX edición del torneo de copa femenino.

El Levante UD ganó el título por segunda vez en su historia.

Ronda preliminar

Fase final

Referencias 
Recopilación de resultados de arquero_arba (Antonio Valencia Ruiz)

Copa de la Reina de fútbol